Wesoła (Warschau) is een stadsdeel van Warschau, de hoofdstad van Polen.
 Wesoła (Mysłowice) is een stadsdeel van Mysłowice  het Poolse woiwodschap Silezië.